Wimbledon 2014 – trzeci w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 23 czerwca–6 lipca, tradycyjnie na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w London Borough of Merton – dzielnicy brytyjskiego Londynu. Była to 128. edycja rozgrywek. Pula nagród wyniosła 25 000 000 funtów szterlingów.

W grze pojedynczej mężczyzn Novak Đoković pokonał 6:7(7), 6:4, 7:6(4), 5:7, 6:4 Rogera Federera. W grze pojedynczej kobiet Petra Kvitová zwyciężyła z Eugenie Bouchard 6:3, 6:0. W deblu mężczyzn Vasek Pospisil i Jack Sock wygrali z obrońcami tytułu braćmi Bobem i Mikiem Bryanami 7:6(5), 6:7(3), 6:4, 3:6, 7:5. W grze podwójnej kobiet zwyciężyły Sara Errani i Roberta Vinci, dzięki czemu skompletowały Karierowego Wielkiego Szlema, w finale pokonując Tímea Babos i Kristinę Mladenovic 6:1, 6:3. W grze mieszanej Samantha Stosur oraz Nenad Zimonjić pokonali w meczu o mistrzostwo Chan Hao-ching i Maksa Mirnego 6:4, 6:2.

Noah Rubin zwyciężył w rozgrywkach singlowych chłopców z Stefanem Kozlovem 6:4, 4:6, 6:3. W rozrywkach dziewcząt Jeļena Ostapenko pokonała Kristínę Schmiedlovą 2:6, 6:3, 6:0. Orlando Luz i Marcelo Zormann wygrali 6:4, 3:6, 8:6 ze Stefanem Kozlovem i Andriejem Rublowem w grze podwójnej chłopców. Tami Grende wraz z Ye Qiuyu zwyciężyły w finale debla dziewcząt 6:2, 7:6(5) z Marie Bouzkovą i Dalmą Gálfi.

W deblu na wózkach mistrzami zostali Stéphane Houdet oraz Shingo Kunieda, którzy w ostatnim meczu pokonali Maikela Scheffersa i Ronalda Vinka 5:7, 6:0, 6:3. W grze podwójnej kobiet na wózkach triumfowały Yui Kamiji i Jordanne Whiley, dzięki wygranej nad Jiske Griffioen i Aniek van Koot 2:6, 6:2, 7:5.

Thomas Enqvist wraz z Markiem Philippoussisem wygrali w rozgrywkach legend mężczyzn z Jacco Eltinghem i Paulem Haarhuisem 3:6, 6:3, 10–3. Jana Novotná i Barbara Schett pokonały 6:0, 7:6(1) Martinę Navrátilovą i Salimę Safar w turnieju legend kobiet. Guy Forget i Cédric Pioline w turnieju legend seniorów pokonali w finale 6:4, 6:3 Ricka Leacha oraz Marka Woodforde'a.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Turnieje legend

Turniej legend mężczyzn

Turniej legend kobiet

Turniej legend seniorów

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy:
  Juan Martín del Potro
  Nicolás Almagro
  Tommy Haas
  Laura Robson

Dzikie karty 
Brytyjska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Gra mieszana
  Anna Smith /  James Ward
  Jocelyn Rae /  Colin Fleming
  Heather Watson /  Ross Hutchins
  Naomi Broady /  Neal Skupski

Kwalifikanci 
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu kobiet, jak i mężczyzn.

Szczęśliwi przegrani 
Zawodnicy, którzy przegrali w kwalifikacjach, mogli zostać przeniesieni do turnieju głównego jako szczęśliwi przegrani, gdy z udziału w turnieju zrezygnował jeden z wcześniej zgłoszonych uczestników.

Gra podwójna kobiet
  Julija Bejhelzimer /  Klaudia Jans-Ignacik

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu z 2013 roku oraz mistrzów z roku 2014.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Wimbledon 2014